

Lieux

Afrique 
 Poro, une commune du département de Di au Burkina Faso.
 Poro, une commune du département de Madouba au Burkina Faso.
 Poro, une région du nord de la Côte d'Ivoire.

Asie / Océanie 
 Poro est une île des Philippines.
 Poro est une municipalité de la province de Cebu aux Philippines, situé sur l’île homonyme.

Europe 
 Phare de Monte Poro, phare situé au Capo Poro, sur l’île d’Elbe, en Italie.

Culture 
 Le Poro est un rituel initiatique Sénoufo en Côte d’Ivoire.
 Poro est un groupe d'artistes brésilien s'exprimant sur des supports urbains.
 Le Poro est une créature créée pour le terrain :  "Abîme Hurlant" dans le jeu League of Legends
 Poro, re delle Indie est un opéra de Georg Friedrich Haendel.

Voir aussi